Тебенёвка ( — зимнее пастбище) — зимняя пастьба, самостоятельная добыча лошадьми корма из-под снега.

До нынешнего времени в Казахстане и Монголии лошади пасутся в степи самостоятельно, лишь периодически присматриваемые чабанами. Табуны лошадей возглавляются жеребцами, которые и ведут за собой табуны по их привычной территории.

Процесс 
Лошади раскапывают снег глубиной до 40 сантиметров копытами и поедают траву, оставшуюся под снегом. Учитывая скудность зимней растительности, это очень энергозатратный метод и лошади заметно худеют в зимний период, поэтому летом лошади усиленно питаются, нагуливая жир.

В Казахстане и Монголии в зимний период на снегу пасутся также и овцы. Однако в отличие от лошадей их пасут чабаны. Казахские лошади и овцы (например эдильбаевская порода овец), монгольские лошади и овцы очень устойчивы к морозам и способны пастись зимой даже в сильные морозы.

В случае глубокого снега, лошади разыскивают места где он сдувается ветром, и слой снега потому меньше. Однако, бывают периоды, когда на снегу образуется корочка льда (наст). В таких случаях лошади ранят ноги, питаются плохо и бывает высокий падеж. Овцы тем более не могут пастись при наличии наста. Учитывая, что кочевники никогда не заготавливали сена, то это приводило к большому падежу скота, так называемому джуту.

Этимология 
«тебенёвка» из тюркского, тат.тибенү "ходить на подножном корму; тебеневание; копание; пинание". 
Тебеневание синоним слова казакование.

Примечания

Литература 
 Аксаков А., «Словарь трудных для понимания слов»
 Смирнов O. K., Тебеневка лошадей на Севере. Коневодство № 1, 1955, С. 22-27.
 

Скотоводство